Ма́ргарет Э́рин И́зли (; 2 июня 1970, Остин, Техас, США) — американская , комедиантка, ,  и .

Биография и карьера 
Маргарет Эрин Изли родилась 2 июня 1970 года в Остине (штат Техас, США) в семье одной их первых ведущих прямого эфира в США Джоан Терезы Дезмонд. Дезмонд вела «Дневные новости» и «Вечерние новости очевидцев» в Бостоне, брала интервью у таких светил, как Джон Ф. Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший. В 1992 году Изли окончила Калифорнийский университет в Санта-Барбаре, получив степень по английскому языку.

Она работала в театре, на телевидении, снималась в фильмах и пользуется спросом, как актриса озвучивания и рекламных роликов. Она работала с комедийной театральной труппой «The Groundlings».

Избранная фильмография 
Актриса 

Сценарист и редактор
 - — «Тайны Лауры» / The Mysteries of Laura (7 эпизодов — сценарист, 7 эпизодов — редактор)
  — «Смертельное оружие» (1 эпизод, сценарист)

Примечания

Ссылки 

Комики США
Киноактрисы США